Список R&B синглов № 1 в США в 1994 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1994 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 
 Три лидера этого чарта стали также № 1 и в главном общенациональном хит-параде США Billboard Hot 100. Две из них, «Bump n' Grind» и «I’ll Make Love to You» лидировали в 1994 году, а хит «Creep» возглавил чарт ещё в предыдущем году.
 Четыре песни также возглавляли чарт Rhythmic Top 40: "Bump n' Grind, " "Back & Forth, " «Anytime, Anyplace» и «I’ll Make Love to You».

См. также 
 Лучшие синглы США 1994 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1994 году
 Top Country Albums 1994

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1994 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1994 года